La Invasión china del Tíbet de 1950 (para los chinos: «Liberación del Tíbet») se produjo cuando el ejército de la República Popular China derrotó al ejército tibetano el 7 de octubre de 1950 en Chamdo, provincia de Kham (este del Tíbet). Este asalto señaló el principio de la campaña de Pekín para integrar el Tíbet en la República Popular de China en el contexto de la Guerra de Corea, dada la posibilidad de que China fuera atacada por los estadounidenses por su flanco suroeste, en una etapa aguda de la Guerra Fría cuando cabía que los estadounidenses utilizaran armas nucleares contra la naciente República Popular de China.  

El gobierno chino llama a esta acción militar «Liberación del Tíbet»,  ya que un acuerdo en 17 puntos sobre la liberación del Tíbet fue firmado por representantes del  XIV Dalai Lama y el gobierno comunista que reclamaba la soberanía china sobre el Tíbet. Sin embargo, se llama Invasión del Tíbet por el Gobierno tibetano en el exilio, el Congreso estadounidense, algunos analistas militares como Jane, algunas fuentes de medios de comunicación, varias ONG como la Comisión Internacional de Juristas y el Center for World Indigenous Studies (Centro de Estudios Indígenas del Mundo) y supone que el Tíbet, luego de sufrir el 15 de agosto el terremoto más fuerte del mundo registrado hasta esa fecha (Terremoto del Tíbet), no tenía otras opciones que firmar el acuerdo en 17 puntos, que fue denunciado por el Dalái Lama en el exilio en 1959.

Notas y referencias 

Historia del Tíbet
Política de China
China en 1950